Dryolestes — вимерлий рід пізньюрських ссавців з формації Моррісон і формації Алкобаса в Португалії. Типовий вид Dryolestes priscus присутній у стратиграфічних зонах 2, 5 і 6.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці юрського періоду